Крестиново — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Крестиново — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Крестиново — деревня в Минском районе Минской области.